Barnaba (Hładun)
 Dominik Hładun